Рынкевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рынкевич, Ефим Ефимович (1772—1834) — действительный статский советник, вятский гражданский губернатор.
 Рынкевич, Роман (род. 1981) — польский гребец-каноист, выступал за сборную Польши в период 2001—2011 годов.